Live at the Lighthouse – album dei Modern Jazz Quartet del 1967
Live at the Lighthouse – album di Lee Morgan del 1970
Live at the Lighthouse – album di Elvin Jones del 1973